Petit-duc est le nom que la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO, mise à jour 2009) donne à près de  d'oiseaux de la famille des Strigidae (Hiboux).

Liste d'espèces 
Noms normalisés d'après la CINFO (2009) et noms scientifiques d'après le Congrès ornithologique international (version 3.4, 2013).
 Petit-duc à aigrettes longues – Megascops sanctaecatarinae
 Petit-duc à bec jaune – Otus icterorhynchus
 Petit-duc à collier – Otus lettia
 Petit-duc à face blanche – Ptilopsis leucotis
 Petit-duc à front blanc – Otus sagittatus
 Petit-duc à gorge blanche – Megascops albogularis
 Petit-duc à mèches noires – Megascops atricapilla
 Petit-duc à moustaches – Megascops trichopsis
 Petit-duc africain – Otus senegalensis
 Petit-duc bridé – Megascops barbarus
 Petit-duc choliba – Megascops choliba
 Petit-duc d'Anjouan – Otus capnodes
 Petit-duc d'Enggano – Otus enganensis
 Petit-duc d'Irene – Otus ireneae
 Petit-duc d'Orient – Otus sunia
 Petit-duc de Beccari – Otus beccarii
 Petit-duc de Bruce – Otus brucei
 Petit-duc de Clark – Megascops clarkii
 Petit-duc de Colombie – Megascops colombianus
 Petit-duc de Cooper – Megascops cooperi
 Petit-duc de Cuba – Gymnoglaux lawrencii
 Petit-duc de Florès – Otus alfredi
 Petit-duc de Grant – Ptilopsis granti
 Petit-duc de Gurney – Otus gurneyi
 Petit-duc de Horsfield – Otus lempiji
 Petit-duc de Hoy – Megascops hoyi
 Petit-duc de Java – Otus angelinae
 Petit-duc de Koepcke – Megascops koepckeae
 Petit-duc de Luçon – Otus megalotis
 Petit-duc de Manado – Otus manadensis
 Petit-duc de Mantanani – Otus mantananensis
 Petit-duc de Marshall – Megascops marshalli
 Petit-duc de Mayotte – Otus mayottensis
 Petit-duc de Mindanao – Otus mirus
 Petit-duc de Mindoro – Otus mindorensis
 Petit-duc de Mohéli – Otus moheliensis
 Petit-duc de Nicobar – Otus alius
 Petit-duc de Palawan – Otus fuliginosus
 Petit-duc de Pemba – Otus pembaensis
 Petit-duc de Peterson – Megascops petersoni
 Petit-duc de Porto Rico – Megascops nudipes
 Petit-duc de Salvin – Megascops ingens
 Petit-duc des Sangir – Otus collari
 Petit-duc de Sao Tomé – Otus hartlaubi
 Petit-duc de Sérendip – Otus thilohoffmanni
 Petit-duc de Simalur – Otus umbra
 Petit-duc de Wallace – Otus silvicola
 Petit-duc de Watson – Megascops watsonii
 Petit-duc des Andaman – Otus balli
 Petit-duc des Mentawai – Otus mentawi
 Petit-duc des montagnes – Megascops kennicottii
 Petit-duc des Palau – Pyrroglaux podargina
 Petit-duc du Balsas – Megascops seductus
 Petit-duc du Karthala – Otus pauliani
 Petit-duc du Pérou – Megascops roboratus
 Petit-duc élégant – Otus elegans
 Petit-duc guatémaltèque – Megascops guatemalae
 Petit-duc longicorne – Otus longicornis
 Petit-duc maculé – Megascops asio
 Petit-duc malgache – Otus rutilus
 Petit-duc mystérieux – Otus magicus
 Petit-duc nain – Psiloscops flammeolus
 Petit-duc radjah – Otus brookii
 Petit-duc roussâtre – Otus rufescens
 Petit-duc scieur – Otus insularis
 Petit-duc scops – Otus scops
 Petit-duc tacheté – Otus spilocephalus
 Petit-duc torotoroka – Otus madagascariensis
 Petit-duc vermiculé – Megascops vermiculatus

Notes et références

Notes

Références 

Nom d'oiseau ambigu